Giovanni Lanfranco ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Lanfranco (Musiker) (~1490–1545), italienischer Musiker und Musiktheoretiker 
 Giovanni Lanfranco (Maler) (1582–1647), italienischer Maler
 Giovanni Lanfranco (Volleyballspieler) (* 1956), italienischer Volleyballspieler